

Geografia 
 Trepča – villaggio della Croazia
 Trepča – villaggio del Montenegro
 Trepça – insedimaneto della Polonia
 Miniere di Trepča – miniera del Kosovo

Sport 
 Fudbalski klub Trepča – società calcistica serba
 Klubi Futbollistik Trepça – società calcistica kosovara
 Klubi Futbollistik Trepça 89 – società calcistica kosovara
 Klubi Basketbollistik Trepça – società cestistica kosovara